Vaudoncourt ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Vaudoncourt (Meuse) im Département Meuse
 Vaudoncourt (Vosges) im Département Vosges

 Vaudoncourt, ehemalige Gemeinde an der Nied, heute Teil von Varize-Vaudoncourt im Département Moselle

Vaudoncourt ist der Familienname folgender Personen:
 Guillaume de Vaudoncourt, französischer General und Kriegshistoriker